Boxe
 Luta do Século (1910) - entre James J. Jeffries e Jack Johnson
 Luta do Século (1921) - entre Georges Carpentier e Jack Dempsey
 Luta do Século (1938) - entre Joe Louis e Max Schmeling
 Luta do Século (1971) - entre Joe Frazier e Muhammad Ali
 Floyd Mayweather Jr. x Manny Pacquiao, em 2015, também conhecida como Luta do Século
 The Biggest Fight in Combat Sports History, também chamada de Luta do Século

Cinema
 A Luta do Século, filme brasileiro 

Desambiguações de esportes